Adnan Polat (1953), Turks zakenman
Ahmet Polat (1978), Nederlands fotograaf en filmmaker
Meral Polat (1982), Nederlands actrice, theatermaakster en zangeres van Turks-Koerdische komaf
Uğur Polat (1961), Turkse acteur

Turkse achternaam